woede, een emotie
 BOOS (webserie), een programma op YouTube van BNNVARA-presentator Tim Hofman
 Emma Boos-Jegher (1857-1932), een Zwitserse feministe
 B.O.O.S. (Barts Omroep Organisatie Stichting), televisieprogramma van Bart de Graaff
 Brussel Ook Onze Stad, een pressiegroep van Vlaamstaligen in Brussel

Duitsland
 Boos (Eifel), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
 Boos (Nahe), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
 Boos (Zwaben), een gemeente in de deelstaat Beieren

Frankrijk
 Boos (Landes), een gemeente in het departement Landes
 Boos (Seine-Maritime), een gemeente in het departement Seine-Maritime
 Kanton Boos, een kanton in Frankrijk rond de gemeente in Seine-Maritime